Wallburg steht für:

 Wallburg, eine Burganlage

Wallburg ist der Name folgender Orte und Personen:

 Wallburg (Ettenheim), ein Stadtteil von Ettenheim
 Otto Wallburg (1889–1944), deutscher Schauspieler

Wallburg ist der Name folgender Burgen:

Deutschland
 Wallburg (Eltmann), eine Burgruine bei Eltmann in Unterfranken
 Wallburg Tiefenstein, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Wallburg Kahle bei Meggen
 Wallburg Ambrock, Nordrhein-Westfalen
 Wallburg Kegelriss, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hesselbacher Wallburg, Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen
 Wallburg Schnürpflingen, Alb-Donau-Kreis
 Wallburg Jäckelchen, Attendorn
 Wallburg Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Wallburg bei Müngsten, Remscheid
 Wallburg Haskenau, Münster

Estland
 Muhu (Wallburg), Estland
Polen
 Wallburg Chrobry in Szprotawa, Schlesien

Siehe auch:
Wallburgen im Sauerland
Wallburgen im Bergischen Land
 Walburg
 Wallenburg